Гришаково — название нескольких населённых пунктов:
 Гришаково — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Гришаково — деревня в Палкинском районе Псковской области.